SPM Shoeters Den Bosch (vroeger EiffelTowers Den Bosch), een Nederlandse basketbalclub uit 's-Hertogenbosch 
Matrixx Magixx (vroeger EiffelTowers Nijmegen), een Nederlandse basketbalclub uit Nijmegen